Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Agustín Calleri che ha battuto in finale Gastón Etlis 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Martín Rodríguez (secondo turno)
 Agustin Garizzio (primo turno)
 David Rikl (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (semifinali)

 Jean-Baptiste Perlant (quarti di finale)
 Markus Hantschk (primo turno)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Jaime Oncins (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1998